James N. Harrell (1918-2000), acteur américain ;
 James Kirk Harrell (1959-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;